Berwick-upon-Tweed bezeichnet:

 Berwick-upon-Tweed, eine nordenglische Stadt
 Berwick-upon-Tweed (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Borough of Berwick-upon-Tweed, einen britischen Verwaltungsbezirk